Саэнс Пенья () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Саэнс Пенья, Луис (1822—1907) — аргентинский адвокат и политик.
 Саэнс Пенья, Роке (1851—1914) — 17-й президент Аргентины с 12 октября 1910 года по 9 августа 1914 года. Другое 
 Саэнс Пенья — станция Линии A метрополитена Буэнос-Айреса.